Натуральне число 1668
 1668 рік до нашої ери
 1668 рік нашої ери